UFC Fight Night: Costa vs. Vettori, также известный как UFC Fight Night 196 или UFC on ESPN+ 54 или UFC Vegas 41 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 23 октября 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Марвин Веттори победил Паулу Косту единогласным решением судей. Соглавный бой между Грантом Доусоном и Рикки Гленом закончился вничью решением большинства судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в среднем весе между бывшими претендентами на чемпионский титул бразильцем Паулу Костой (#2 в рейтинге) и итальянцем Марвином Веттори (#4 в рейтинге).

Всего за два дня до турнира стало известно, что главный бой турнира будет проведён в промежуточной весовой категории до 195 фунтов из-за проблем со сгонкой веса у Косты. При этом Коста выплатит штраф в пользу Веттори в размере 20% своего гонорара за бой. Позже бой был перенесён в полутяжёлую весовую категорию, так как Коста не укладывался и в согласованный промежуточный вес.

Изменения карда 
Аарон Филлипс и Крис Моутиньо должны были встретится на турнире в бою в легчайшем весе. Однако в середине сентября Моутиньо был снят с боя из-за травмы и заменен Джонатаном Мартинесом.  В свою очередь, Филлипс отказался от боя из-за болезни. После трехдневного уведомления дебютант промоушена Звиад Лазишвили заменил его.

Поединок в полусреднем весе между Дуайтом Грантом и Габриэлем Грином короткое время планировался к проведению на турнире. Однако Грин был удален из числа участников в конце сентября по нераскрытым причинам и заменен на Франсиску Триналду.

Ожидалось, что на мероприятии состоится матч-реванш в легком весе между Аланом Патриком и Мейсоном Джонсом. Бойцы ранее встречались на турнире UFC Fight Night: Розенстрайк vs. Сакаи, и тогда бой был признан несостоявшимся, когда случайный тычок в глаз не позволил Патрику продолжить поединок. Однако в конце октября Патрик снялся с боя, и его заменил новичок Давид Онама, который стал первым бойцом UFC из Уганды.

Изначально ожидалось, что бой в среднем весе между Джейми Пиккеттом и Лауреано Старополи состоится на UFC Fight Night: Дерн vs. Родригес, но он был перенесен на это мероприятие после того, как один из тренеров Пикетта дал положительный результат на COVID-19.

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов.

Результаты турнира 

[*] Рефери снял с Косты одно очко во 2-м раунде за тычок в глаз сопернику;

[**] Рефери снял с Чхве одно очко в 1-м раунде за запрещённый удар коленом;

[***] Рефери снял с Триналду одно очко в 3-м раунде за тычок в глаз сопернику.

Официальные судейские карточки турнира.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Грегори Родригес vs. Пак Чон Ён
 Выступление вечера: Марвин Веттори и Алекс Касерес

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
26 октября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

Илия Топурия (бывший #15) покинул рейтинг полулёгкого веса

Йоанна Енджейчик (бывшая #2) покинул рейтинг женского минимального веса (длительный простой)

См. также 

 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night